Time a Tell — посмертний мікстейп репера Proof, виданий для безкоштовного завантаження 1 серпня 2010 р. За словами детройтського продюсера DJ Jewels, реліз записано у 2006 за 24 години. Відеоролик студійних сесій виклали в мережу.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Proof